Ро́налдс Ке́ниньш (; 28 февраля 1991, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, левый нападающий. Воспитанник рижского хоккея. В настоящее время является игроком клуба «Лозанна» и сборной Латвии.

Биография 
Роналдс Кениньш начал свою карьеру в качестве хоккеиста в клубе «Металургс» (Лиепая), в котором он находился до 2007 года. Затем он провёл год в швейцарской команде «Пайкс» Обэртургау. С 2008 по 2011 годы выступал за «Кюснахт Лайонс» в Национальной лиге B. В сезоне 2011/12 Роналдс Кениньш дебютировал за основной клуб «Цюрих Лайонс» в Национальной лиге А, где в этом же сезоне стал чемпионом Швейцарии.

В июле 2013 года «Ванкувер Кэнакс» подписал контракт с Роналдсом Кениньшем, однако на сезон 2013/14 он остался в «Цюрихе» на правах аренды, где второй год подряд стал чемпионом Швейцарии. Летом 2014 года переехал в Северную Америку и закрепился в фарм-клубе «Ванкувера» — «Ютика Кометс». Кениньш дебютировал в НХЛ 30 января 2015 года в матче против «Баффало Сейбрз», в следующей встрече, 1 февраля, когда «Ванкувер» встречался с «Миннесотой Уайлд» забросил свою первую шайбу в ворота Девана Дубника. Летом 2015 года Кениньш продлил контракт с «Ванкувером».

Международная 
На молодёжном чемпионате мира 2010 Роналдс Кениньш играл в составе молодёжной сборной Латвии.
В составе основной сборной играл на чемпионатах мира 2011, 2012, 2013 и 2014 годов. Участник зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на оф. сайте федерации хоккея Латвии

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки «Ютика Кометс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года